Luoghi:
 Suffolk, contea dell'Inghilterra.
 Contea di Suffolk (Massachusetts), contea del Massachusetts.
 Contea di Suffolk (New York), contea dello stato di New York.
 Suffolk (Virginia), città della Virginia.

Altro:
 Conte di Suffolk
 Suffolk, una razza di pecore.
 Suffolk Downs, ippodromo di East Boston (Massachusetts).
 Suffolk Punch, una razza di cavalli.
 Suffolk University, un college di Boston.
 HMS Suffolk, è stato il nome di sei navi militari della British Royal Navy.